Cherosene – idrocarburo liquido
 Kerosene – canzone dei Big Black del 1986, dall'album Atomizer
Kerosene – album di Miranda Lambert del 2005
Kerosene – singolo di Miranda Lambert del 2006, dall'album omonimo